Die Sink- oder Absinkgeschwindigkeit (auch Sinkrate bzw. Absinkrate) steht für:

die nach unten gerichtete Vertikalgeschwindigkeit eines Flugzeuges oder sonstigen Flugobjekts, siehe Sinkflug
die Geschwindigkeit, mit der ein Körper oder Sediment in einer Flüssigkeit versinkt, siehe Sedimentationsgeschwindigkeit